Marcel Henri Albert Dastugue (1881-1970), architecte français ;
 Maxime Dastugue (1851-1909), peintre français.